Крупин — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Крупин, Андрей Петрович (1915—1949) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 
 Крупин, Дмитрий Васильевич (1895—1982) — советский партийный деятель.
 Крупин, Михаил Владимирович (род. 1967) — русский писатель и сценарист, поэт, режиссёр.
 Миша Крупин (род. 1981) — украинский рэпер.

Топонимы 
 Крупин — село в Хмельницком районе Винницкой области, Украина.

См. также 
 Крупина — город в центральной Словакии.